David Lewis peut désigner :
 Saint David Lewis (1616-1679), jésuite gallois, un des quarante martyrs d'Angleterre et du Pays de Galles ;
  (né en 1961), joueur de football américain ;
  (1903-1987), producteur de cinéma américain ;
 David Lewis (1905-1976),  Brecon, homme politique gallois ;
 David Lewis (1909-1981), homme politique canadien ;
 David James Lewis (1909-1986), entomologiste britannique ;
 David E. Lewis (1915-?), scénariste américain ;
  (1916-2000), acteur américain ;
 David Kellog Lewis (1941-2001), philosophe américain ;
  (~1950), artiste contemporain britannique ;
 David Lewis (1953-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
  (1958-), chanteur, guitariste et compositeur américain () ;
 David Lewis (~1960-), trompettiste et pianiste d'origine australienne membre de Paris Combo ;
 David Lewis (1964-), joueur de tennis néo-zélandais ;
 David Lewis (1976-), acteur canadien.